Прибынь — название населённых пунктов:

Украина 
 Прибынь — село в Перемышлянском районе Львовской области.
 Прибынь — село в Корюковском районе Черниговской области.